Crivina se poate referi la:

 Crivina, Giurgiu
 Crivina, Mehedinți
 Crivina, Prahova
 Crivina, Timiș
 Crivina de Sus, Timiș
 Biserica de lemn din Crivina de Sus